El professor guillat (pel·lícula de 1963), comèdia estatunidenca escrita i dirigida per Jerry Lewis l'any 1963
 El professor guillat (pel·lícula de 1996), dirigida per Tom Shadyac, l'any 1996.